Weiner:
 Aurel Weiner (Vainer)
 Georg Weiner, un scriitor de limba germană, șvab originar din Banat
 Paul Weiner (* 1947, Timișoara), un compozitor și pianist german

Nume de familie germane
Nume de familie evreiești